Национальная сборная команда Югославии по хоккею с шайбой — команда, представлявшая Югославию на международных турнирах по хоккею с шайбой с 1939 по 2006 год.

История 
Впервые команда была сформирована перед Второй мировой войной в 1939 году, тогда же она провела первый официальный матч и приняла участие в Чемпионате мира. После войны сборная возобновила участие в международных турнирах в 1951 году. В чемпионатах мира команда балансировала между группами В и С, 5 раз сборная принимала участие в Олимпийских играх, проводя матчи в рамках квалификационных турниров. В 1992 году после распада Югославии команду стали представлять только Сербия и Черногория, в 2004 году команда официально сменила название на сборную Сербии и Черногории. Отделение Черногории в 2006 году поставило точку в истории сборной Югославии по хоккею, её правопреемницей стала сборная Сербии.

Статистика

Крупнейшие результаты 
Крупнейшая победа: Югославия  — Дания  — 28:1 (Копенгаген, Дания, 28 марта 1987)Крупнейшее поражение:  Чехословакия — Югославия  — 24:0 (Цюрих, Швейцария, 3 февраля 1939)

См. также 
 Сборная Сербии по хоккею с шайбой
 Сборная Хорватии по хоккею с шайбой
 Сборная Словении по хоккею с шайбой

Примечания

Ссылки 

Югославия
 
Хоккей с шайбой